Daniel Fétizon (1650-1706), natif de Sedan, pasteur de Saint-Loup-aux-Bois, se retira, accompagnant Henri de Briquemault, dans le Brandebourg, en 1681, avec sa sœur, mais il lui fut défendu d'emmener sa mère  ;
 Marcel Fétizon (1926-2015), ingénieur chimiste, inventeur du « réactif de Fétizon » permettant l«  » ;
 Pascal Fétizon (né en 1962), sportif français.

Notes et références